Narcissus steht für:

 wissenschaftlicher Name der Pflanzengattung Narzissen
 Narcissus (Krater), ein Krater auf dem Asteroiden (433) Eros

Personen:
 Narcissus (Freigelassener) († 54), einflussreicher Freigelassener des römischen Kaisers Claudius
 Narcissus von Athen (1. Jh.), Bischof und einer der Siebzig Jünger
 Narcissus (Athlet) († 193), Mörder des Kaisers Commodus
 Narcissus von Jerusalem († nach 213), Patriarch von Jerusalem, siehe Narkissos von Jerusalem
 Narcissus von Girona († 307), ein legendärer Bischof
 Magister Narcissus, ein mittelalterlicher Wundarzt oder Arzt, Autor eines Textes zum Grauen Star, siehe Katarakt (Medizin) #Geschichte

Siehe auch:
 Narcissus Quagliata
 Narcissus Lake
 Narcissu, eine Visual Novel
 Narziss (Begriffsklärung)
 Narcisa